Фотиново — название населённых пунктов в Болгарии:

 Фотиново — село в Кырджалийской области. 
 Фотиново — село в Пазарджикской области.